Tasimia är ett släkte av nattsländor. Tasimia ingår i familjen Tasimiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Tasimia